Immunitat diplomàtica, benefici d'inviolabilitat que gaudeix un diplomàtic sobre la seva persona i l'àmbit on resideix i desenvolupa la seva activitat
 Immunitat parlamentària, privilegis o normes especials que apliquen a persones en l'àmbit del dret penal pel fet de pertànyer a un parlament
 Immunologia:
 Immunitat (medicina), qualitat de tenir prou defenses biològiques com per evitar infeccions, malalties, o altres invasions biològiques
 Immunitat adaptativa, resposta immunitària que forneix al sistema immunitari vertebrat la capacitat de reconèixer i de recordar patògens específics, vegeu sistema immunitari adaptatiu
 Immunitat cel·lular, resposta immunitària que no implica anticossos ni el sistema del complement, sinó l'activació de tipus cel·lulars
 Immunitat humoral, aspecte del sistema immunitari que és mitjançat per la secreció d'anticossos  pels limfòcits B
 Immunitat innata, mecanismes que defensen un hoste de les infeccions d'altres organismes, de manera no específica, vegeu sistema immunitari innat
 Immunitat passiva, transferència d'anticossos, produïda naturalment en nadons o induïda quan es transfereixen anticossos específics a un organisme
 Immunitat de grup o immunitat de ramat, forma de protecció indirecta contra les malalties infeccioses que es pot produir quan una proporció suficient d'una població s'ha immunitzat